Olaszország
Galliate, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
Galliate Lombardo, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében